Белору́ссия:

 Белоруссия — восточно-европейский регион, территория компактного проживания белорусского этноса. Краткое название государств:
 Белорусская народная республика (1918—1920).
 Белорусская Советская Социалистическая Республика (1919—1991).
 Республика Беларусь (1991—н.в.).
 (2170) Белоруссия — астероид в Солнечной системе.
 Белоруссия — песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова из репертуара ВИА «Песняры».
 «Белоруссия» — советский пассажирский лайнер, головное судно проекта (построен в 1975 году).
 «Белоруссия» — санаторий в Крыму.

См. также 
 Беларусь
 Белорусь
 РБ